Петли́цы (петлички), ранее назывались шлейхи — как правило, парные знаки (нашивки) из материи (позднее из других материалов) на воротнике и обшлагах форменной одежды или формы обмундирования.

Петлицы служили и служат знаками отличия, знаками различия чина, воинской должности, воинского звания, гражданского чина или должности, принадлежности к воинской части, роду войск или гражданскому ведомству. В настоящее время петлицы сохранились только в вооружённых силах или на гражданской службе отдельных государств: Австрия, Австралия, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Германия, Гонконг, Египет, Индия, Иордания, Иран, Италия, Канада, КНДР, КНР, Непал, Новая Зеландия, Оман, Пакистан, Румыния, Россия, Сирия, Украина, Франция, Швеция, Швейцария, Шри-Ланка.

Россия и Союз ССР 

В России, в вооружённых силах, до 1917 года, петлицы использовались как знаки отличия и были золотые, серебряные и белевые на воротники и обшлага мундиров офицеров и нижних чинов и из георгиевского басона (георгиевские петлицы) на мундиры нижних чинов. 

Так 25 августа 1864 года Всероссийский император, «в воздаяние долговременной и славной боевой службы Нижегородского драгунского полка на Кавказе, постоянно сопровождавшейся блистательными подвигами», пожаловал «на мундиры нижних чинов особое наружное отличие, в виде петлиц из шерстяного басона, по образцу ленты ордена Св. Георгия». Также петлицы использовались как знаки различия статских (гражданских) чиновников по Табели о рангах.

В СССР, в ВС СССР, в 1924—1943 годах, петлицы служили основным знаком различия воинских званий и родов войск и спецвойск.

На петлицах того времени носились знаки различия по воинским званиям, а также латунные эмблемы по роду войск. Петлицы повседневной формы одежды окантовывались выпушками различных цветов. Командный состав носил золотистые канты из галуна, начальствующий и технический состав — из сукна различных цветов. Например, в органах военной юстиции носились петлицы малинового цвета с окантовкой чёрного цвета, с эмблемой военной юстиции образца 1935 года и набором знаков различия:
 кубики («кубари») — для званий от младшего военюриста до военюриста;
 прямоугольники («шпалы») — для званий военюристов 3-го, 2-го и 1-го рангов;
 ромбы — для званий от бригвоенюриста до армвоенюриста.

Для младших командиров и специалистов знаками различия служили треугольники. Все эти знаки различия изготавливались из латуни с красными эмалевыми вставками (так называемая «горячая эмаль»).

На шинелях носились ромбовидные петлицы на концах воротника, на прочих видах формы одежды — в виде вытянутого параллелограмма. Такие петлицы пришивались по внешнему краю воротника кителя или гимнастёрки. В ВМФ СССР петлиц не было, знаки различия располагались на обшлагах рукавов.

Для полевой формы одежды защитного цвета (хаки) существовали петлицы из того же материала, что и сама форма. На полевых петлицах эмблемы выполнялись окрашенными в тёмно-зелёный цвет, знаки различия изготавливались из латуни с зелёными эмалевыми вставками.

С введением генеральских званий изменились и петлицы — для всех видов формы одежды их стали делать ромбическими с различным количеством звёздочек, окантовка осталась золотистой, полевые генеральские петлицы имели звёздочки зелёного цвета. Во время войны полевые петлицы практически повсеместно вытеснили повседневные.

После восстановления погон в 1943 году петлицы сохранялись на некоторых типах военной формы как знак (по цвету) родов войск. Эта функция была расширена в 1955 году после перехода Вооружённых Сил СССР на форму типа мундира, а не китель; в небольшом количестве случаев цвет петлиц стал носить также и информацию о звании. В 1970-е годы приказом были определены следующие цвета петлиц:
 Генералиссимус Советского Союза — красный;
 Маршалы Советского Союза — красный;
 в мотострелковых войсках — красный;
 в артиллерии, танковых, инженерно-технических войсках и войсках связи — чёрный;
 для генералов инженерных войск, войск связи и технических войск — малиновый;
 в ВВС и воздушно-десантных войсках — голубой;
 в интендантской, медицинской, ветеринарной службах и юстиции — малиновый;
 в кавалерии — синий;
 в пограничных войсках — зелёный;
 во внутренних войсках — краповый;
 в войсках государственной безопасности — васильковый.

В верхней части петлицы расположен петличный знак. Просветы на погонах имеют тот же цвет, что и петлицы. В 1970 году чёрные просветы на офицерских погонах были заменены на красные.

С 1932 году петлицы также используются или использовались в качестве знака различия на форме одежды ряда гражданских министерств и ведомств СССР. В 1943—1950 годах в некоторых из этих ведомств (НКВД (с 1946 — МГБ и МВД), войска НКВД, пограничные, внутренние и конвойные войска, милиция, железнодорожный транспорт, гражданская авиация и др.), как и в армии, вместо петлиц ввели погоны, однако, примерно в это же время, в 1943—1951 гг., в гражданских министерствах и ведомствах продолжается и введение петлиц — они вводятся в Министерстве связи, Министерстве финансов, Министерстве энергетики, Министерстве геологии, Главном управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, таможенной службе и др. В 1954—1958 гг. в большей части гражданских министерств и ведомств, где с 1943—1951 гг. использовались петлицы, они были отменены, но в это же время на них переходит ряд гражданских министерств и ведомств, ранее использовавших погоны (Министерство иностранных дел, прокуратура, железнодорожный транспорт и др.). В 1979—1991 гг., в большинстве министерств и ведомств, использовавших петлицы, они были вновь заменены на погоны. 

В современной Российской Федерации петлицы в качестве знака различия используются в Министерстве иностранных дел и Федеральном агентстве лесного хозяйства. Петличные знаки используются на форменной одежде ведомственной охраны Федерального агентства железнодорожного транспорта.

См. также 
 Эполет
 Воинские звания и знаки различия РККА 1935—1940
 Воинские звания и знаки различия РККА 1940—1943
 Воинские звания и знаки различия в армии СССР 1943—1955
 Армейские цвета

Примечания

Литература 
 
 
  Знаки различия // БСЭ. 2-е изд.

Ссылки 

 страница «Униформа и знаки различия» на сайте «Анатомия армии». 
 Международная энциклопедия знаков различия.  (англ.)
 Униформа и знаки различия военнослужащих России и СССР. 
 Петлицы РККА.

Знаки различия